Tao Ren (道 蓮, Dào Lián, en japonais), aussi surnommé "Ren la Fureur Électrique", est un personnage du manga Shaman King créé par Hiroyuki Takei. Il est né le .

Personnage 

Membre de la famille chinoise Tao qui servait la royauté avant de se faire persécuter et qui entretient des désirs de vengeances, Ren s'est délivré de ses désirs de vengeance et porte maintenant les espoirs de sa famille pour devenir Shaman King. Ren fait partie de l'équipe the Ren avec McDanel Chocolove et Horohoro. Il a été tué par Peyote mais a été ressuscité par Iron Maiden Jeanne grâce à l'abandon temporaire de Yoh. Après leur victoire contre l'équipe Myohô il meurt de nouveau pour s'entrainer en enfer et apprendre à contrôler l'un des Cinq Grands Esprits, et en sort en apprenant à maitriser la Foudre. Il possède le moins de furyoku des Cinq soldats, cependant il est l'un des personnages les plus puissants de l'histoire, considéré parfois comme le deuxième héros du manga, son Bushin Yûtsû étant amélioré. Il obtiendra le Spirit of Thunder à la fin de l'édition Kang Zeng Bang, tout comme les quatre autres soldats (excepté Lyserg qui l'obtient à la fin de l'édition régulière).

Techniques 
Hyôi Fusion : Ren met Bason en mode boule humaine et fusionne avec lui.
Chuka zanmaï : La plus faible attaque de Ren. Il l'utilise en mode fusion.
Oversoul : Ren fait fusionner Bason dans sa Guan-Dao.
Golden chinese zanmaï : Un coup très rapide qu'il utilise en mode oversoul
Bason golden punch : Bason frappe avec son poing en oversoul.
Hyôi Fusion in Hakuo : Ren met Kôkuto(l'ame du cheval noir de Bason)dans le cheval blanc Hakuo.
L'ultra Bason golden punch : Plus efficace que le Bason golden punch. 
Bason double sledge hammer : Plus efficace que le Bason golden punch : Bason frappe avec ses deux poings.
L'ultra golden chinese zanmaï : Attaque beaucoup plus puissante que le normal quasiment inévitable.
Le Parfait golden chinese zanmaï : Attaque parfaite du golden chinese zanmaï totalement inévitable. Cette attaque se fait en utilisant l'Oversoul et Hyôi fusion in Hakuo en même temps.
Bushin : Oversoul avec le sabre Horaï (un tresor de la famille Tao)
Shisen Tôgenkyo : En oversoul Bushin, Ren fait une attaque très rapide avec des lances, des sabres, des gekis et toutes sortes de lames. Il l'utilise contre Mikihisa Asakura qui, d'ailleurs, l'évite très facilement.
Tôgenkyo : La technique préférée de Ren des sabres et autres épées sortent de la terre pour empailler les ennemis.
Raisô:Technique qui foudroie l'ennemi qui se fait avec l'oversoul Bushin Yûtsû. 
Bushin Yûtsû : Un autre oversoul avec le sabre Horaï qui prend la forme de gantelet et de bushin en plus puissant et ressemblant au Byakkou de Yoh.
Raihô : Technique améliorée du Raisô.
Kuten Ougenn Raisei Fukatenson : Une attaque surpuissante qui foudroie l'ennemi plus puissante que Raihô. Elle pourrait tuer du premier coup n'importe qui mis à part Yoh.
Electricbang : Une technique pas encore finalisée qui serait capable de rivaliser avec le Big Bang.
Tempo Rapide : Attaque d'une rapidité folle avec son Guan-Dao

Personnage de Shaman King

en:Tao Ren
pl:Król szamanów (bohaterowie)#Ren_Tao_.28Len_Tao.29